Алешковские пески

 Алешковские пески — песчаный массив, расположенный на Украине в 30 км к востоку от города Херсон.
 «Олешковские пески» — национальный природный парк, расположенный на месте одноименного песчаного массива.